Rosario Couture (né le  à Saint-Boniface, dans la province du Manitoba au Canada - mort le  également à Saint-Boniface) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1922-1923 || Canadiens de St. Boniface || LHJM ||7 ||6 ||2 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1924-1925 || Argonauts de Winnipeg || WSrHL ||8 ||7 ||2 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1925-1926 || Argonauts de Winnipeg || WSrHL ||7 ||9 ||3 ||12 ||4 ||2 ||3 ||0 ||3 ||2 
|-
|1926-1927 || Argonauts de Winnipeg || WSrHL ||8 ||16 ||1 ||17 ||6 ||5 ||4 ||1 ||5 ||2
|- 
|1926-1927 || Argonauts de Winnipeg || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||2 ||0 ||2 ||0 
|-  
|1927-1928 || Maroons de Winnipeg || AHA ||39 ||14 ||6 ||20 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1928-1929 || Black Hawks de Chicago || LNH ||43 ||1 ||3 ||4 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1929-1930 || Black Hawks de Chicago || LNH ||43 ||8 ||8 ||16 ||63 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1930-1931 || Black Hawks de Chicago || LNH ||44 ||8 ||11 ||19 ||30 ||9 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|1931-1932 || Black Hawks de Chicago || LNH ||48 ||9 ||9 ||18 ||8 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1932-1933 || Black Hawks de Chicago || LNH ||46 ||10 ||7 ||17 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1933-1934 || Black Hawks de Chicago || LNH ||48 ||5 ||8 ||13 ||21 ||8 ||1 ||2 ||3 ||4 
|-
|1934-1935 || Black Hawks de Chicago || LNH ||27 ||7 ||9 ||16 ||14 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1935-1936 || Black Hawks de Chicago || LNH ||10 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1935-1936 || Reds de Providence || Can-Am ||8 ||1 ||0 ||1 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 
|- 
|1935-1936 || Tecumsehs de London || LIH ||26 ||5 ||3 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 

|309 ||48 ||56 ||104 ||184 ||23 ||1 ||5 ||6 ||15

Trophée 

 Coupe Stanley en 1933-1934

Transactions 

 En  : droits vendus aux Falcons de Cleveland (LIH) par les Black Hawks de Chicago.
 Le  : droits vendus aux Canadiens de Montréal par Falcons de Cleveland (LIH).
 Le  : prêté aux Tecumsehs de London par les Canadiens de Montréal.

Notes et références 

Naissance en juillet 1905
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Tecumsehs de London
Joueur des Reds de Providence (Can-Am)
Décès en mars 1986
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 80 ans
Personnalité liée à Saint-Boniface